

Мокриці — село в громаді Градішка, регіон Баня-Лука.

Мокриці — замок на території общини Брежице.

Мокрице — населений пункт  в Крапинсько-Загорській жупанії у складі міста Орослав'є.
 Горнє Мокриці — населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі міста Петриня.